Demokratyczna Republika Konga (dawne Kongo Belgijskie, później Zair) – państwo w Afryce
 Republika Konga (dawne Kongo Brazzaville) – państwo w Afryce
 Kongo (dawniej Zair) – rzeka w Afryce, w górnym biegu znana jako Lualaba
 Kotlina Konga – kotlina w środkowej Afryce
 Królestwo Kongo – historyczne państwo ludów Bantu
 Kongo (Bakongo) – lud w Afryce
 kongo – język z grupy języków bantu.
 „Kongō” – nazwa japońskich okrętów

Inne:
 Kongo – powieść Michaela Crichtona
 Kongo – film z 1995 na podstawie powieści Crichtona